

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Mikołajewice – część wsi Magdalenów w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Wodzierady
 Mikołajewice – wieś w woj. łódzkim, w pow. pabianickim, w gminie Lutomiersk 
 Mikołajewice – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Warta 
 Mikołajewice – wieś w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Irządze 
 Mikołajewice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Niechanowo

Zobacz teś 
 Mikołajewice-Kolonia